Christian Liebig ist der Name folgender Personen:

* Christian Liebig (Musiker) (* 1954), deutscher Rockmusiker
 Christian Liebig (Journalist) (1968–2003), deutscher Journalist